Гузева:

* Гузева, Валентина Ивановна (род. 1944) — советский и российский врач.
 Гузева, Екатерина Александровна (род. 1981) — российская футболистка.
 Гузева (Руденко), Юлия Витальевна (род. 1990) — российская регбистка.

См. также 
 Гузев